Seznam polkov z zaporedno številko 107.

Seznam 
 Pehotni
 107. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 107. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 107. strelski polk (ZSSR)
 107. polkovna bojna skupina (ZDA)
 107. pehotni polk (Wehrmacht)
 107. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 107. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 107. tankovski polk (ZSSR)
 107. oklepni konjeniški polk (ZDA)

 Artilerijski
 107. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 107. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 107. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 107. pionirski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski
 107. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi